

Patronyme 
 Guy-Jean-Baptiste Target (1733-1806), avocat français, membre de l'Académie française
 Joseph Léon Target (1805-1873), homme politique français 
 Paul-Louis Target (1821-1908), petit-fils de Guy-Jean-Baptiste Target, avocat et homme politique français

Toponyme 
 Target, commune française de l'Allier

Acronyme 

 Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer ou Système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel, système de transfert de fonds trans-européen

Cinéma 

 Target, un film de Stuart Gilmore sorti en 1952 ;
 Target, un film d'Arthur Penn réalisé en 1985 ;
 Target, un film de William Webb réalisé en 2004 ; 
 Target, un film russe de 2011 réalisé par Alexander Zeldovich ; 
 Target, un film de McG sorti en 2012.

Séries télévisées 
 Target, une série télévisée de 1958 ; 
 Target, une série télévisée de 1977.

Musique 

 Target, un single du groupe anglais Embrace ;
 Target, une chanson en japonais du groupe sud-coréen T-ara.

Autres 

 Target, une entreprise américaine de grande distribution.
 Target, division canadienne de cette compagnie.
 Target, une marque de corned beef.
 Le groupe Target, petit groupe parlementaire français du début de la Troisième République.
En anglais, le mot target désigne une cible.

Homonymie de patronyme
Homonymie d'acronyme
Homonymie de titre